Сарабуз:
 Сарабуз — название, используемое сегодня крымскими татарами (в том числе в русскоязычных крымскотатарских СМИ) по отношению к пгт Гвардейское Симферопольского района Крыма, основной частью которого является бывший посёлок ж/д станции Сарабуз.
 Сарабуз Болгарский — историческое село в Крыму, ныне часть села Укромное Симферопольского района.
 Сарабуз Русский — историческое село в Крыму, ранее Соловьёвка (Симферопольский район), ныне часть села Укромное Симферопольского района.
 Сарабуз Татарский — историческое село в Крыму, ранее Кадровое, ныне часть села Укромное Симферопольского района.
 Новый Сарабуз — историческое село в Крыму, ныне часть села Укромное Симферопольского района.
 Сарабуз (станция) — прежнее название железнодорожной станции Остряково в Крыму.

Примечания